Э́йми Карре́ро (; 15 июля 1988, Санто-Доминго, Доминиканская Республика) — американская актриса.

Биография 
Эйми Карреро родилась 15 июля 1988 года в Санто-Доминго (Доминиканская Республика). В 2008 году окончила Флоридский международный университет со степенью в области международных отношений.

Эйми эмигрировала в США из Доминиканской Республики, где начала кинокарьеру в 2007 году. С 2014 года снимается в сериале «Молодые и голодные».

С августа 2016 года Эйми замужем за актёром Тимом Роком.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Актрисы озвучивания США
Выпускники Флоридского международного университета